Araxes ist

 ein antiker Name des Flusses Aras, siehe Aras (Fluss)
 die Bezeichnung des Flusses Chabur bei Xenophon
 die Bezeichnung des Flusses Wolga in Herodots Historien

Siehe auch:
 Kura-Araxes-Kultur (auch frühtranskaukausische Kultur oder Mtkwari-Araxes-Kultur), frühbronzezeitliche Kultur im Kaukasus